Tokarscy herbu Roch – polski ród szlachecki
 Tokarscy herbu Ryś – polski ród szlachecki